Josenhans ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Josenhans (* 1950), kanadischer Segler
 Joseph Friedrich Josenhans (1812–1884), deutscher Missionar
 Marie Josenhans (1855–1926), deutsche Armenfürsorgerin und Gemeinderätin